Henri Dubois-Roquebert (1891-1971), médecin français. 
 Léon Roquebert (1880-1963), officier de marine français. 
 Michel Roquebert (1928-2020), écrivain français.